Paulo Evaristo Arns, Braziliaans kardinaal
 Zilda Arns, Braziliaans kinderarts